Nesselbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Nesselbach (Aar), linker Zufluss der Aar (Lahn) in Bad Schwalbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Nesselbach (Aisch), linker Zufluss der Aisch bei Schauerheim, Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Nesselbach (Altmühlsee), nördlicher Zufluss zum Altmühlsee bei Muhr am See, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Nesselbach (Auerbach), rechter Zufluss des Auerbachs nach Wiesbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Nesselbach (Biber), rechter Zufluss der Biber nach Watterdingen (Tengen), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Nesselbach (Bühler), früher auch Nestelbach, rechter Zufluss der Bühler zwischen Bühlertann und Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Nesselbach (Esse), linker Zufluss der Esse (Diemel) in Grebenstein, Landkreis Kassel, Hessen 
 Nesselbach (Hilsbach), linker Zufluss des Hilsbach (Elsenz, Oberlauf) nahe Adelshofen, Stadt Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Nesselbach (Lenne), rechter Zufluss der Lenne bei Inderlenne, Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Nesselbach, Abschnittsname des Rombach (Aal) bei Neßlau, Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Nesselbach (Röslau), rechter Zufluss der Röslau gegenüber Leupoldsdorf, Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Nesselbach (Schwalb), rechter Zufluss der Schwalb (zum Hornbach) in Volmunster, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Nesselbach (Selbbach), linker Zufluss des Selbbachs oder der Selb im Stadtgebiet von Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

 Nesselbach (Wien), auch Nestelbach oder Steinbergerbach, Bach im 19. Gemeindebezirk Döbling, Wien, Österreich, der ins städtische Kanalnetz mündet

von Orten:
 Nesselbach (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Nesselbach (Langenburg), Ortsteil von Langenburg im Stadtteil Bächlingen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Nesselbach (Schmallenberg), Stadtteil von Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Nesselbach, ehemaliger Ort (belegt als „Nezzilbach“ seit 881) bei Neustadt an der Aisch, geteilt in Obernesselbach und Unternesselbach
 Obernesselbach, Stadtteil von Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Unternesselbach, Stadtteil von Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Nesselbach, deutscher Name der Einzelsiedlung Větrná (Gemeinde Malšín), Bezirk Krumau, Südböhmische Region, Tschechien

Siehe auch:
 Nesselgraben
 Neßlbach
 Nessenbach
 Nestelbach
 Nößlbach